Jean Claessens (voetballer) (1908-1978), Belgisch voetballer
 Jean Claessens (dirigent) (1914-2005), Nederlands dirigent, muziekpedagoog en organist

Zie ook 
 Claessens (doorverwijspagina)